Dit is een lijst van planetoïden 102701-102800 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 102701 - || 1999 VU86 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102702 - || 1999 VY86 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102703 - || 1999 VE87 || 6 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102704 - || 1999 VO87 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102705 - || 1999 VM88 || 4 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102706 - || 1999 VT90 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102707 - || 1999 VA91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102708 - || 1999 VB91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102709 - || 1999 VL91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102710 - || 1999 VM91 || 5 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102711 - || 1999 VE93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102712 - || 1999 VQ93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102713 - || 1999 VT93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102714 - || 1999 VW93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102715 - || 1999 VZ93 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102716 - || 1999 VZ94 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102717 - || 1999 VO95 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102718 - || 1999 VZ97 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102719 - || 1999 VR98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102720 - || 1999 VW98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102721 - || 1999 VZ98 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102722 - || 1999 VL99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102723 - || 1999 VM99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102724 - || 1999 VP99 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102725 - || 1999 VE100 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102726 - || 1999 VX100 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102727 - || 1999 VF101 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102728 - || 1999 VS101 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102729 - || 1999 VX101 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102730 - || 1999 VE102 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102731 - || 1999 VJ102 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102732 - || 1999 VV102 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102733 - || 1999 VX103 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102734 - || 1999 VB104 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102735 - || 1999 VX104 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102736 - || 1999 VE105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102737 - || 1999 VW105 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102738 - || 1999 VM106 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102739 - || 1999 VB107 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102740 - || 1999 VJ107 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102741 - || 1999 VX109 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102742 - || 1999 VE111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102743 - || 1999 VJ111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102744 - || 1999 VO111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102745 - || 1999 VZ111 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102746 - || 1999 VK113 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102747 - || 1999 VB116 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102748 - || 1999 VL117 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102749 - || 1999 VY117 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102750 - || 1999 VO119 || 3 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102751 - || 1999 VR120 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102752 - || 1999 VX121 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102753 - || 1999 VB123 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102754 - || 1999 VY123 || 5 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102755 - || 1999 VX127 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102756 - || 1999 VZ127 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102757 - || 1999 VA128 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102758 - || 1999 VK130 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102759 - || 1999 VL130 || 9 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102760 - || 1999 VG132 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102761 - || 1999 VH133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102762 - || 1999 VX133 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102763 - || 1999 VO135 || 7 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102764 - || 1999 VF136 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102765 - || 1999 VN136 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102766 - || 1999 VQ136 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102767 - || 1999 VZ136 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102768 - || 1999 VC139 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102769 - || 1999 VW139 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102770 - || 1999 VK140 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102771 - || 1999 VY141 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102772 - || 1999 VT142 || 11 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102773 - || 1999 VD144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102774 - || 1999 VH144 || 11 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102775 - || 1999 VS144 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102776 - || 1999 VZ144 || 13 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| 102777 - || 1999 VH145 || 8 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102778 - || 1999 VT145 || 9 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102779 - || 1999 VN146 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102780 - || 1999 VO147 || 13 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102781 - || 1999 VO148 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102782 - || 1999 VE151 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102783 - || 1999 VK151 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102784 - || 1999 VB152 || 9 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102785 - || 1999 VW152 || 10 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102786 - || 1999 VV153 || 13 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102787 - || 1999 VN154 || 12 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102788 - || 1999 VY154 || 13 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 102789 - || 1999 VJ156 || 12 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102790 - || 1999 VH157 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102791 - || 1999 VR157 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102792 - || 1999 VN158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102793 - || 1999 VO158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102794 - || 1999 VZ158 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102795 - || 1999 VA163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102796 - || 1999 VB163 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102797 - || 1999 VE165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102798 - || 1999 VF165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102799 - || 1999 VO165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 102800 - || 1999 VS165 || 14 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten